

Carriera

Club 
Ha giocato nel campionato panamense e statunitense.

Nazionale 
Ha esordito in Nazionale nel 2016.

Viene convocato per la CONCACAF Gold Cup del 2017 e successivamente per i Mondiali di Russia 2018(poi vinto dalla Francia contro la Croazia).

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club 
 
New York Red Bulls: 2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale panamense